McDonaldland – universo immaginario dell'azienda di fast-food McDonald's
 McDonaldland - serie televisiva statunitense (1963-2015)
 McDonaldland – videogioco del 1992 tratto dall'universo di McDonaldland